Barbaraturm ist der Name folgender Türme:

 Barbaraturm (Steineberger Höhe), Aussichtsturm auf der Steineberger Höhe, bei Malberg (Westerwald), Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Barbaraturm, ehem. Wasserturm der Keulahütte in Krauschwitz (Sachsen), Landkreis Görlitz, Sachsen, Deutschland
 Barbaraturm, deutsche Bezeichnung des Barbaratoren (Gouda), Turm der früheren St. Barbarakapelle in Gouda, Provinz Zuid-Holland, Niederlande
 Barbaraturm (Mönchsberg), Teil der Befestigungsanlage des Mönchsbergs, in Salzburg, Österreich